Merlin může být:

lidé a postavy
 Merlin Ambrosius, čaroděj, druid a prorok z legend o králi Artuši
 Merlin Santana, americko-dominikánský herec
 Merlin z Chaosu, čaroděj z knih o Amberu Rogera Zelazneho
 Merlin (jméno)

další významy
 název helikoptéry AgustaWestland AW101 používaný některými armádami
 Merlin (Hvězdná brána), Antik z televizního seriálu Hvězdná brána
 Merlin (protein), protein zapojený do neurofibromatózy typu 2
 kódové jméno prohlížeče Opera verze 9
 Rolls-Royce Merlin, osvědčený britský letecký motor z doby druhé světové války
 Merlin Gerin, obchodní značka výrobce elektroinstalačního materiálu
 Merlin (opera), opera Isaaca Albénize
 Merlin (raketový motor) – motor vyvinutý společností SpaceX, používaný na raketách Falcon
 Merlin (hudební skupina) – česká heavymetalová skupina
 Merlin (kráter) – impaktní kráter na Saturnově měsíci Mimas

audiovizuální díla
 Artuš, Merlin a Prchlíci, český film z roku 1995
 Kouzelník Merlin (seriál) (1991)
 Merlin (film, 1998) (1998)
 Merlin (seriál) (2008)

Externí odkazy